Евге́ний Шестако́в:
 Шестаков, Евгений Васильевич (род. 1976) — украинский боксёр, участник Олимпийских игр.
 Шестаков, Евгений Викторович (род. 1964) — писатель-юморист. Шестаков, Евгений Иванович (1949—2020) — российский дирижёр, художественный руководитель и главный дирижёр Тюменского государственного симфонического оркестра (с 2015 года), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995).